У́лица Геро́ев Днепра́ — название улиц в различных населённых пунктах Украины.

 Улица Героев Днепра — улица в посёлке Власовка Светловодского городского совета Кировоградской области
 Улица Героев Днепра — улица в Киеве
 Улица Героев Днепра — улица в Черкассах

См. также 

 Улица Героев